Enrico Rocca (Torino, 1847 – Genova, 1915) – liutaio italiano
 Enrico Rocca (Gorizia, 1895 – Roma, 1944) – giornalista, scrittore e traduttore italiano
 Enrico Rocca – imprenditore e dirigente sportivo italiano.